Рябуха Борис Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рябуха Дмитро Євдокимович — казахський поет.
 Рябуха Костянтин (*1988) — український волейболіст (грає на позиції центрального блокувальника), тренер.
 Рябуха Максим (*1980) — український греко-католицький священник, салезіянин, 19 вересня 2022 року призначений єпископом-помічником Донецького екзархату УГКЦ.
 Рябуха Олена Павлівна (псевдоніми — Р. Волинець; М. Левчук; О. Поліщук) — журналістка журналу «Перець».
 Рябуха Сергій Вікторович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рябуха Тарас Михайлович (*1988) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рябуха Тетяна Василівна (*1984) — українська громадська і політична діячка. Народний депутат України IX скликання.
 Рябуха Тетяна Володимирівна — директор Департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заслужений енергетик України.

Примітки 

Прізвища